Investigation Discovery è il nome di alcuni canali del gruppo Discovery dedicati al genere true crime.

Investigation Discovery (Stati Uniti d'America) è la versione statunitense del canale
Investigation Discovery (Canada) è la versione canadese
Investigation Discovery (America latina) è la versione latinoamericana (chiamata Investigação Discovery in Brasile)
Investigation Discovery (India) è la versione indiana
Investigation Discovery (Europa) è la versione paneuropea
Investigation Discovery (Italia) è la versione italiana